Kalíninskaia (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kalíninskaia (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia